Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Chris Evert e Pam Shriver che hanno battuto in finale Jo Durie e Ann Kiyomura 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Pam Shriver (campionesse)
 Anne Hobbs /  Candy Reynolds (semifinali)

 Jo Durie /  Ann Kiyomura (finale)
 Virginia Ruzici /  Catherine Tanvier (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1983